Шпихер () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Шпихер, Кристоф (род. 1978) — швейцарский футболист, защитник.
 Шпихер, Штефан (род. 1950) — художник-абстракционист.